Skorupa ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Skorupa (* 1955), polnischer Politiker
 Horst Georg Skorupa (1941–2004), deutscher Keramiker
 Paul Skorupa (* 1999), deutsch-amerikanischer Handballspieler